Шон Подейн (,  5 березня 1968, Рочестер) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 166-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс», «Філадельфія Флаєрс», «Колорадо Аваланч» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 826 матчів у НХЛ, включаючи 127 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 18 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Колдера в складі «Кейп-Бретон Ойлерс» — 1992–93.
 Приз Кінга Кленсі — 2001.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 2001.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Векше Лейкерс»
Хокеїсти «Нікко Айсбакк»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Спортсмени з Міннесоти
Уродженці Рочестера (Міннесота)